Il nome proprio longobardo Rodoaldo (e le varianti Radoaldo e Radaldo) può riferirsi a:
Rodoaldo, re dei Longobardi e re d'Italia tra il 652 e il 653;
Rodoaldo, duca del Friuli tra il 671 e il 695;
Rodoaldo, patriarca di Aquileia tra il 963 e il 984;
Radoaldo, duca di Benevento tra il 646 e il 651.
Radaldo, vescovo di Roselle nel 967.

Altri progetti